Goldene Generation steht für folgende Sportmannschaften:

 Goldene Generation (Portugal), portugiesische Fußballnationalmannschaft (1990er bis 2000er Jahre)
 paraguayische Fußballnationalmannschaft, siehe Paraguayische Fußballnationalmannschaft #Die goldene Generation (1990–2006)
 spanische Basketballnationalmannschaft, siehe Spanische Basketballnationalmannschaft #Seit 2001: Goldene Generation
 Fußballmannschaft des Vereins FK Vojvodina, Serbien, siehe FK Vojvodina #1944–1962: Die Goldene Generation

Siehe auch:
 Goldene Elf, ungarische Fußballnationalmannschaft (1950 bis 1956)